Леттнер (, ) — фамилия.

Носители 
 Леттнер, Кристиан — американский баскетболист.
 Леттнер, Сандра — австрийская спортсменка, чемпионка юношеских Олимпийских игр по скалолазанию.